Charlevoix ist

In den USA:
 eine Stadt in Michigan, siehe Charlevoix (Michigan)
 ein Bezirk in Michigan, siehe Charlevoix County
 ein Flughafen in Michigan, siehe Charlevoix Airport

In Kanada:
 eine Regionalgemeinde in Québec, siehe Charlevoix (regionale Grafschaftsgemeinde)
 eine Regionalgemeinde in Québec, siehe Charlevoix-Est
 eine historische Region in Québec, siehe Charlevoix (Québec)
 ein Einschlagkrater in Québec, siehe Charlevoix (Krater)
 eine U-Bahn-Station in Montreal, siehe Charlevoix (Metro Montreal)

Der Name folgender Personen:
 Pierre François Xavier de Charlevoix (1682–1761), französischer Jesuit, Reisender und Historiker